Specimen kan avse:

 Specimen (musikgrupp) – ett brittiskt band bildat under 1980-talet
 Specimen (zoologi) – inom biologi och systematik en specifik individ, eller del av en individ, som används för studiesyfte
 Specimen (prov) – ett laboratorieprov från en patient eller annat undersökningsobjekt, exempelvis blod, urin, bakterier eller saliv.
 Specimensedel – sedelprov som inte går att använda som betalmedel, framtaget av en centralbank för att illustrera hur en sedel ser ut, eller kommer att se ut.
 Specimensskrift – äldre typ av akademiskt meriterande arbete.

 Specimen Hill Mine – en gruva i Australien
 Specimen Nunatak – en nunatak i Antarktis